Эзоп:
 Эзоп — древнегреческий баснописец.
 Эзоп, Клодий — древнеримский актёр-трагик.
 Эзоп — горный хребет на Дальнем Востоке России.
 «Эзоп» — художественный телефильм (телеспектакль) режиссёра Олега Рябоконя.
 «Эзоп» — спектакль БДТ им. Горького.